Shachna ist der Name folgender Personen:

 mit Vornamen:
 Shachna Itzik Birger (1881–1928), US-amerikanischer Gangster

 mit Familiennamen:
 Shalom Shachna († 1558), polnischer Rabbi und Talmudist